

Voetbal 
 AFC Challenge Cup, een Aziatisch voetbaltoernooi (2006-2014)
 Carolina Challenge Cup, een Amerikaanse preseizoensvoetbalbeker
 Challenge Cup (Oostenrijk-Hongarije), een Oostenrijks-Hongaarse voetbalbeker (1897-1911)
 Challenge Cup (Newfoundland en Labrador), de voetbalcompetitie van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Scottish League Challenge Cup, een Schotse voetbalbeker

Rugby 
 Challenge Cup (rugby), een Engelse mannenrugbybeker
 Women's Challenge Cup, een Engelse vrouwenrugbybeker

Volleybal 
 CEV Challenge Cup (mannen), een Europese mannenvolleybalcompetitie
 CEV Challenge Cup (vrouwen), een Europese vrouwenvolleybalcompetitie

Overige sporten 
 International Challenge Cup, een internationale figuurschaatsbeker
 Challenge Cup 1979, een ijshockeytoernooi tussen Noord-Amerikaanse en Sovjetteams

Zie ook 
 Challenge Trophy, een Canadese voetbalbeker